Qeerpik bezeichnet:
 Qeerpik (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeerpik (Inselgruppe, bei Isertoq), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeerpik (Inselgruppe, Qittalivaajiip Kangertiva), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland